Portezuelo è un toponimo che può essere riferito a:

Portezuelo (La Rioja), cittadina argentina della provincia di La Rioja, dipartimento di General Juan Facundo Quiroga
Portezuelo (Cile), comune  della VIII Regione del Bío Bío in Cile;
Portezuelo (Spagna), comune della provincia di Cáceres in Estremadura, Spagna;